Pragmatik (von  altgriechisch pragma „Handlung, Sache“) steht für:

 Pragmatismus, philosophische Strömung
 Pragmatik (Linguistik), Lehre vom Sprachgebrauch

 Siehe auch:

 Pragmatizismus (philosophische Theorie)
 Pragma (Begriffsklärung)